Безсмертний (Безсмертна) — українське прізвище.

Персоналії 
 Безсмертний Анатолій Петрович (* 1969) — радянський, український футболіст і тренер;
 Безсмертний Артур Анатолійович (1984—2018) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни;
 Безсмертний Володимир Адріанович (1861—1940) — український архітектор;
 Безсмертний Дмитро Сергійович (* 1997) — білоруський футболіст, півзахисник клубу БАТЕ та збірної Білорусі.
 Безсмертний Євген Адріанович (1864—1916) — український педагог, перекладач античних авторів;
 Безсмертний Олександр Миколайович (* 1949) — український актор, народний артист України;
 Безсмертний Роман Петрович (* 1965) — український політик.

Жіноче прізвище 
 Безсмертна

Див. також 
 Безсмертний бард
 Безсмертний вампір
 Безсмертний полк
 Кощій Безсмертний
 22 кулі: Безсмертний

Українські прізвища